O Cork Hibernians foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Cork.

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1957
Clubes de futebol extintos em 1977